Jan Van Winghe, Belgisch syndicalist en politicus
 Joos van Winghe, Brabants kunstschilder
 Nicolaas van Winghe, Zuid-Nederlands geestelijke